Новоросія — вимираюче село у Шкотовському районі Приморського краю в Росії.
 Новоросія — російська урядова назва частини території Північного Причорномор'я.
 Новоросія — самопроголошена квазі-держава на території Луганської та Донецької областей України на початку XXI  сторіччя.